En anglais, le mot hub au sens premier désigne le centre d'une roue (ou d'un cylindre) et peut donc se traduire par moyeu.

Nom 

Hub peut désigner :
 hub ou plate-forme de correspondance, dans les transports, une zone d'interface privilégiée par sa position spatiale et ses infrastructures de communication ;
 hub aérien ou plate-forme de correspondance aéroportuaire, dans l'aviation, un aéroport qui permet aux passagers de changer rapidement et facilement de vol ;
 En informatique, un hub est un appareil permettant d'interconnecter physiquement plusieurs ordinateurs, serveurs ou leurs équipements :
 un hub USB permet de brancher plusieurs appareils sur un seul port USB, à la manière d'une multiprise.
 un hub Ethernet permet de connecter plus de deux équipements au sein d'un réseau local

Pseudonyme 

 Hub (1969-), un scénariste et dessinateur de bande dessinée français.

Toponyme 

 Hub, une ville pakistanaise.

Sigle 
HUB est un sigle qui peut désigner :
 Hogeschool-Universiteit Brussel, le résultat d'une fusion entre l'université catholique de Bruxelles (K.U.Brussel) et trois hautes écoles (EHSAL, VLEKHO et Honim), toutes situées à Bruxelles.

Voir aussi 
 Hub and spoke, en informatique et en transport, un modèle d'architecture de réseau
 Hub One, la marque commerciale de Hub télécom et Nomadvance, sociétés du groupe Aéroports de Paris spécialisées en télécommunications
 The Hub, une chaîne de télévision thématique américaine